Генерал-майор сэр Томас Макдугалл Брисбен (англ. Thomas Makdougall Brisbane; 23 июля 1773, Ларгс, Шотландия - 27 января 1860, Ларгс, Шотландия) — британский офицер, администратор и астроном. По рекомендации герцога Веллингтона, с которым он служил, его назначили губернатором Нового Южного Уэльса. На этой должности он пробыл с 1821 по 1825 год.

Биография 

Томас Макдугалл Брисбен родился 23 июля 1773 года в городе Ларгс, Шотландия. Получил образование астронома и математика в Эдинбургском Университете.

Вступил в ряды Британской Армии в 1789 году и сделал блестящую карьеру во Фландрии, Вест-Индии, Испании и Северной Америке. Состоял на службе у А́ртура Уэ́лсли.

В 1813 году Томас Макдугалл Брисбен получил звание Генерал-майор.

С 1818 по 1821 год состоял командиром войск на юге Ирландии, затем был назначен губернатором Нового Южного Уэльса и за время своего четырёхлетнего управления сделал массу важных дел для вверенной ему провинции: поощрял обработку земель, выписывал лучшие сорта семян, разводил породистый скот и т.д.

Свободное время Брисбен посвящал занятиям астрономией. Лондонское королевское общество наградило его медалью за его «Брисбенский каталог звезд», куда вошло около 7385 неизвестных доселе звёзд.

В ноябре 1819 года Томас Брисбен женился на Анне Марии МакДугалл.

Томас Макдугалл Брисбен умер 27 января 1860 года в шотландском городе Ларгсе.

Его работы напечатаны в «Transactions of the Royal Society of Edinbourg».

Награды 
 Орден Бани
 Рыцарь Большого креста (1837)
 Рыцарь-командор (1814)
 Рыцарь Большого креста Королевского Гвельфского ордена
 Армейская золотая медаль 
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (1828)

Память 
 В честь Томаса Макдугалла Брисбена в 1935 г. назван кратер на Луне.
 Его имя носит город Брисбен на Восточном Побережье Австралии.

Источники

Литература

Первоисточники 
 

Выпускники Эдинбургского университета
Астрономы по алфавиту
Астрономы Шотландии
Губернаторы Нового Южного Уэльса
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Эдинбургского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Британской научной ассоциации